Оллен () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Оллен () — коммуна во французском департаменте Южная Корсика.